Remtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Remtjärnen (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Remtjärnen (Laxsjö socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,

Se även
Remstjärn, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn